Johann von Nassau-Saarbrücken ist der Name folgender Personen:
* Johann III. von Nassau-Saarbrücken, auch Johann II. (1423–1472), Graf von Saarbrücken, siehe Johann III. (Nassau-Saarbrücken)
 Johann IV. von Nassau-Saarbrücken, auch Johann III. (1511–1574), Offizier in kaiserlichen Diensten, Herr der Grafschaft Saarbrücken, siehe Johann IV. (Nassau-Saarbrücken)
 Johann Ludwig von Nassau-Saarbrücken (1472–1545), Graf von Saarbrücken, siehe Johann Ludwig (Nassau-Saarbrücken)